The Return ("Il ritorno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
The Return – cortometraggio statunitense del 1911 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
The Return – cortometraggio statunitense del 1914 diretto da Webster Cullison
The Return – cortometraggio western del 1916 diretto da William Bertram
The Return – cortometraggio statunitense del 1916 diretto da Thomas N. Heffron
Incontri stellari (The Return) – film statunitense del 1980 diretto da Greydon Clark
The Return – film statunitense del 2006 diretto da Michael Amundsen
L'incubo di Joanna Mills (The Return) – film statunitense del 2006 diretto da Asif Kapadia
The Return – cortometraggio del 2015 diretto da Courtney G. Jones

Televisione
The Return, film per la televisione britannico del 2003 diretto da Dermot Boyd.

Letteratura 
 Il ritorno (The Return) – racconto di Joseph Conrad del 1898
 Il ritorno (The Return) – romanzo di Sharon Sala del 2002

Musica
The Return...... – secondo album dei Bathory del 1985
The Return – album dei Vanilla Fudge del 2002
The Return – album dei Nonpoint del 2014
The Return – album di Sampa the Great del 2019

Pagine correlate 

 Il ritorno